Эмануэль Бенито Ривас (; 17 марта 1983, Кильмес, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Ривас начал карьеру в 1999 году в «Индепендьенте», с которым в 2002 году выиграл Апертуру, прервав семилетнюю серию клуба без трофеев. В 2004 году перешёл в «Арсенал» из Саранди, но провел там только один сезон, отправившись в Европу, в португальскую «Виторию Гимарайнш». В июле 2006 был отдан в аренду до конца сезона в греческий «Ираклис». После окончания аренды вернулся в Аргентину, подписав контракт с «Тальерес» из Кордовы.
Проведя 11 игр за новый клуб, Эмануэль был отдан в аренду в итальянский «Ареццо».

В 2008 году после шести месяцев аренды в клубе Серии С1, «Ареццо», Ривас в июне 2008 перешёл в «Бари», с которым пробился в серию А в сезоне 2009/10.

С июля 2012 по август 2013 года выступал за клуб серии В «Эллас Верона». Летом 2013 года перешёл в «Специю».

1 сентября 2014 года возвратился в «Варезе».

Карьера в сборной 
Ривас в составе молодёжной сборной Аргентины в 2003 году выиграл Чемпионат Южной Америки, проходивший в Уругвае.

Примечания

Ссылки 
 Статистика в чемпионате Аргентины
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Ираклис»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Ареццо»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Ливорно»